San Benedetto kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Benedetto Val di Sambro, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, 
 San Benedetto Po, kommun, Lombardiet, Provincia di Mantova, 
 San Benedetto dei Marsi, kommun, Abruzzo, Provincia dell' Aquila, 
 San Benedetto Belbo, ort och kommun i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i Italien.
 San Benedetto del Tronto, kommun i provinsen Ascoli Piceno, i regionen Marche i Italien.
 San Benedetto in Perillis, ort och kommun i provinsen L'Aquila i regionen Abruzzo i Italien.
 San Benedetto Ullano, ort och kommun i provinsen Cosenza i regionen Kalabrien i Italien.
 San Benedetto (ort i Italien, Ligurien), Provincia di La Spezia, 
 San Benedetto (ort i Italien, Abruzzo), Provincia dell' Aquila, 
 San Benedetto (ort i Italien, Lazio, Provincia di Latina), 
 San Benedetto (ort i Italien, Lazio, Provincia di Viterbo), 
 San Benedetto (ort i Italien, Trentino-Alto Adige), Bolzano, 
 San Benedetto (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Bologna, 

Robotskapade Italienförgreningar